Липко — фамилия. Известные носители:
 Липко, Александр Валерьевич (род. 1975) — российский футболист, функционер.
 Липко, Михаил Юрьевич (1926 — ?) — советский партийный деятель.
 Липко, Пётр Иванович (1876 — ?) — украинский военный деятель.

См. также 
 Липка
 Липки (значения)